Arechavaleta ist der Familienname folgender Personen:

 José Arechavaleta y Balpardo (1838–1912), spanischer Botaniker
 María Arechavaleta (* 1990), uruguayische Tennisspielerin 

Arechavaleta steht für:
 Arechavaleta, spanischer Name der baskischen Gemeinde Aretxabaleta